Villemer (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Villemer (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France